Rossman steht für:

 Mount Rossman, Berg in den Enterprise Hills in der Westantarktis
 Rossman-Prospect Avenue Historic District, Denkmalschutzbezirk in Hudson (New York)

Personen:
 Douglas A. Rossman (1936–2015), US-amerikanischer Herpetologe
 Mike Rossman (* 1955), US-amerikanischer Boxer

Siehe auch:
 Rosman
 Rosmann
 Rossmann